I’ve Been to Hell () — третий мини-альбом немецкой пауэр-метал-группы Iron Savior, выпущенный 11 октября 2000 года. Релиз создан для демонстрации будущего альбома Dark Assault.

Об альбоме 
В I’ve Been to Hell вошли две новые песни и два кавера. Песни «I’ve Been to Hell» и «Never Say Die» в данном мини-альбоме имеют некоторые отличия от версий, вошедших в альбом 2001 года. Конкретнее в «I’ve Been to Hell» отсутствует лирика во время исполнения гитарного соло, а в «Never Say Die» нет вступительного интро.

В различных источниках I’ve Been to Hell указывается либо как мини-альбом, либо как сингл.

Список композиций

Участники записи 
 Пит Силк — гитара, лидер-вокал
 Кай Хансен — гитара, вокал
 Ян-Сорен Эккерт — бас
 Йоахим Кестнер — гитара
 Томас Хак — ударные, перкуссия
 Андреас Кук — электронная клавиатура

Примечания

Ссылки 
 I’ve Been to Hell на официальном сайте группы 
 I’ve Been to Hell  на сайте Allmusic
 I’ve Been to Hell  на сайте Encyclopaedia Metallum

Альбомы Iron Savior
Альбомы Noise Records